L'édition 2018 du tournoi de tennis de Luxembourg se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Julia Görges remporte le tournoi en simple, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Roumaine Sorana Cîrstea, des Slovènes Polona Hercog et Tamara Zidanšek, de la Suédoise Rebecca Peterson, de la Porto Ricaine Mónica Puig et de l'Américaine Venus Williams. Elles sont respectivement remplacée par Kateryna Kozlova, Dalila Jakupović, Carina Witthöft, Johanna Larsson, Andrea Petkovic, Anna Blinkova et Anna Karolína Schmiedlová.

Lauréates 
L'Allemande Julia Görges remporte son  en s'imposant en finale face à la Suissesse Belinda Bencic (6-4, 7-5).

Les Belges Greet Minnen et Alison Van Uytvanck remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Lapko - Minella (7-6, 6-2); il s'agit de leur  titre respectif dans le discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Luxembourg
Tennis en octobre 2018
Tennis